Order Zasługi Czerwonego Krzyża (Austria)
 Order Zasługi Czerwonego Krzyża (Serbia)

Zobacz też 
 
 Order Czerwonego Krzyża